Kernwapen
 Intercontinentale raket, wanneer uitgerust met een kernwapen
 Nuke (contentmanagementsysteem), een contentmanagementsysteem
 Darik's Boot and Nuke (DBAN), een programma om harde schijven mee te wissen
 WinNuke, een Microsoft Windows exploit